Giriwarno (Girimarto)
 Giriwarno (Kaliangkrik)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing